Нюгре́н () — шведская фамилия.

 Нюгрен, Беньямин (род. 2001) — шведский футболист.
 Нюгрен, Йонна (род. 1979) — финская телеведущая и модель.
 Нюгрен, Магнус (род. 1990) — шведский хоккеист.
 Нюгрен, Никлас (род. 1983) — шведский разработчик компьютерных игр.
 Нюгрен, Ханс (1906—1982) — шведский военный атташе.